Trelenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Trelenberg (1809–1892), deutscher Unternehmer, Breslauer Lokomotiven-Hersteller
 Thorsten Trelenberg (* 1963), deutscher Lyriker
 Werner Trelenberg (* 1934), deutscher Leichtathletiktrainer